Esta é uma lista de cidades na Turquia classificadas pelo número populacional. Incluem-se capitais ou cidades que tenham, pelo menos,  habitantes. A população total da Turquia é de , segundo uma estimativa de 2015, tornando-a o décimo nono país mais populoso do mundo.

Lista de  cidades da Turquia 

(Cidades com mais de  habitantes, segundo o censo do ano 2000)

 Ancara- capital: 3.203.362
 Istambul: 8.803.468
 Esmirna: 2.232.265
 Bursa: 1.194.687
 Adana: 1.130.710
 Gaziantepe: 853.513
 Cônia: 742.690
 Antália: 603.190
 Diarbaquir: 545.983
 Mersin: 537.842
 Caiseri: 536.392
 Esquiceir: 482.793
 Şanlıurfa: 385.588
 Malatya: 381.081
 Samsun: 363.180
 Erzurum: 361.235
 Kahramanmaraş: 326.198
 Adapazarı: 303.989
 Vã: 284.464
 Denizli: 275.480
 Elazığ: 266.495
 Sivas: 251.776
 Batman: 246.678
 Balıkesir: 215.436
 Trebizonda: 214.949
 Manisa: 214.345
 Kırıkkale: 205.078

Turquia
 
Cidades